East Finley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Finley Township (Missouri)
 East Finley Township (Pennsylvania)